Финал Кубка Бельгии по футболу 1998/1999 состоялся 30 мая 1999 года. «Льерс» переиграл льежский «Стандард» со счётом 3:1 и стал обладателем Кубка Бельгии.

Путь к финалу

Финал

Примечания

Ссылки 
 Отчёт

1999
Бельгия
Матчи ФК «Льерс»
Матчи ФК «Стандард» Льеж
События 30 мая
Май 1999 года
Спорт в Бельгии в 1999 году
Спортивные соревнования в Брюсселе